Walf, nom en langue allemande de Valff, une commune française, située dans le département du Bas-Rhin en région Alsace.
 Walf, groupe de presse sénégalais.
  (1936-), théologien allemand